Weichelt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weichelt (* 1936), deutscher Politiker (SPD) und Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Arnold Weichelt, Buchdrucker und Verleger im 19. Jahrhundert in Hannover
 Christian Weichelt, deutscher Skifahrer
 Friedrich Weichelt (1894–1961), deutscher Sprengingenieur
 Károly Weichelt (1906–1971), rumänischer Fußballspieler und -trainer 
 Manuela Weichelt-Picard (* 1967), Schweizer Politikerin
 Marion Weichelt Krupski (* 1964), Schweizer Diplomatin
 Matthias Weichelt (* 1971), deutscher Literaturwissenschaftler und Autor
 Stefanie Weichelt (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Ulrike Weichelt (* 1977), deutsche Bahnradsportlerin
 Wolfgang Weichelt (1929–1993), deutscher Staatswissenschaftler und Volkskammerabgeordneter

Weichelt bezeichnet:
 H. Weichelt Automobil- und Motorenfabrik, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Meier & Weichelt
 Weigelt
 Weichel